Bahnstrecke Frankfurt–Mannheim kann für folgende Bahnstrecken stehen:

 die Bahnstrecke Mannheim–Frankfurt am Main über Groß-Gerau-Dornberg und Biblis,
 die Main-Neckar-Eisenbahn über Darmstadt,
 die geplante Neubaustrecke Frankfurt–Mannheim.